Kirow – miasto w Rosji, stolica obwodu kirowskiego
 Kirow – miasto w Rosji, w obwodzie kałuskim
 Kirow – radziecki a następnie rosyjski krążownik rakietowy z napędem atomowym projektu 1144
 Kirow – radziecki krążownik z okresu II wojny światowej

 Nikołaj Kirow (ur. 1957) – radziecki biegacz
 Nino Kirow (ur. 1945, zm. 2008) – bułgarski szachista
 Siergiej Kirow (ur. 1886, zm. 1934) – radziecki działacz partyjny i państwowy

Zobacz też:
 Kirowgrad, Kirowohrad (Kropywnycki), Kirowsk, Kirowabad (Gandża), Kirowakan (Wanadzor)